Kaliumhydroxide, een verbinding van het element kalium
 Kali (geslacht), een vissengeslacht
 Kali (godin) of Kálii, een hindoeïstische godin
 Kali (Kroatië), een plaats in Kroatië
 Kali (Uttarakhand), een grensrivier tussen Nepal en de Indiase deelstaten Uttarakhand en Uttar Pradesh
 Kali (Uttar Pradesh), een kleine rivier in de Indiase deelstaten Uttarkhand en Uttar Pradesh
 Kali (Kanataka), een rivier in de Indiase deelstaat Karnataka
 Kali (vechtsport), een vechtsport
 kali (computerprogramma), een computerprogramma om Escher-achtige tekeningen te maken
 Kali Linux, een linuxdistributie
 In geografische namen in delen van Indonesië in samenstellingen ter aanduiding van een rivier of andere waterloop (bijv. Kali Konto, Kali Mookervaart)
 Kali (single), een single van Django Wagner uit 2009

Personen
 Kali (zanger), artiestennaam van Jean-Marc Monnerville, een Franse zanger
 Kali (voetballer) (Carlos Manuel Gonçalves Alonso), een Angolese voetballer
 Kali Chung, een Amerikaanse actrice

Zie ook
 Cali, een stad in Colombia